Квалификация второго дивизиона чемпионата Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2000 — отборочный турнир чемпионата Европы среди юниорских команд.
Соревнование проходило в двух группах, победители которых получали право сыграть в турнире второго дивизиона чемпионата Европы 2000 года.

Арена

Участвующие команды

Группа А 
В столице Исландии Рейкьявике состоялись две игры между сборными Исландии и Ирландии. Победила сборная Исландии.

Время местное (UTC).

Группа В 
В столице Болгарии София, встретились сборные ЮАР, дебютант чемпионата Европы и сборная Турции. Победили хоккеисты Южной Африки и продолжили борьбу в чемпионате Европы.

Время местное (UTC+2).

Ссылки 
 Информация о турнире  passionhockey.com
 Информация и статистика  iihf.com

Хоккей
Хоккей
1999 год в хоккее
Спорт в Исландии в 1999 году
Спорт в Болгарии в 2000 году
D
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Исландии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты Европы в 1999 году
Чемпионаты Европы в 2000 году